Möllensee steht für:

 Möllensee (Grünheide), See bei Grünheide, Landkreis Oder-Spree
 Möllensee (Ucker), See bei Prenzlau, Landkreis Uckermark
 Möllensee (Lindow), See bei Lindow (Mark), Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 Alter Möllensee, See bei Lindow, Landkreis Ostprignitz-Ruppin
 Nördlicher Kleiner Möllensee, See bei Lindow, Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Siehe auch:
 Mellensee